La Pension Hinata est un lieu fictif dans l'univers imaginé par Ken Akamatsu.

La pension dans Love Hina 

La Pension Hinata pour jeunes filles est un ensemble résidentiel de Tōkyō géré par la famille Urashima. Avant d'être une pension, c'était une auberge. C'est dans ces lieux que se déroule principalement l'action de Love Hina.

Le lieu en lui-même est immense, il comprend même un temple désaffecté, mais seule une petite partie est utilisée comme lieu de vie par les personnages.

Le parc de la pension est délimité au sud par le système de tramway et au nord par la rivière. La pension en elle-même est constituée de deux bâtiments principaux entourés de sept annexes :
 Le bâtiment sud est celui dans lequel se trouvent les chambres des pensionnaires de Hinata ainsi que l'entrée principale.
 Le bâtiment nord n'est jamais utilisé au cours du manga excepté pour le rotenburo.
 Le café Hinata se situe au sud-est du parc, c'est dans le café que Haruka (puis Kitsune) et Mutsumi logent.
 Le bâtiment des cuisines et de la salle à manger est situé directement à l'est du bâtiment sud.
 Le bâtiment annexe à l'ouest du bâtiment sud possède une terrasse utilisée par les pensionnaires pour faire sécher le linge, elle est aussi utilisée par Motoko pour ses entrainements.
 Le bâtiment nord est encadré par deux annexes inutilisées.
 Le bâtiment abandonné (également appelé le bâtiment maudit) se situe tout au nord du parc, au-delà de la rivière, il sera détruit au cours du manga lorsque la malédiction sera contrée.
 Le temple se situe au nord-ouest du parc.

L'ancienne chambre des amoureux de l'auberge se situe au sommet du bâtiment nord, exactement au centre du parc.

La pension a une particularité assez étrange, elle possède de nombreux passages secrets, certains débouchent simplement derrière une tapisserie mais d'autres se terminent dans des endroits plus incongrus comme un tiroir de commode ou le fond de l'onsen.

La pension dans l'Akamatsu-verse 

Au cours de Love Hina, on apprend que les clans Urashima (de Tōkyō) et Aoyama (Shinmei-Ryū de Kyōto) sont d'anciens rivaux dans la chasse aux démons, or dans Negima! l'association des mages du Kansai se situe dans un temple protégé par le Shinmei-Ryū. La théorie de la continuité de l'univers d'Akamatsu prévoit ainsi parfois qu'autrefois les Urashima étaient les protecteurs de l'association des mages du Kantō et que le temple Hinata était leur quartier général avant Mahora, cette théorie n'a cependant jamais été canonisée.

Personnages

Gérants 

La pension appartient à la famille Urashima, plusieurs membres de la famille se sont succédé comme gérants de l'hôtel puis de la pension :
 Urashima Hinata (???? - 1997)
 Urashima Haruka (1997 - 1998)
 Urashima Keitarō (1998 - ????)
 Urashima Kanako (2000)
 Narusegawa Urashima Naru (2001 - ????)

Employés 

 la mère de Mutsumi (du temps de l'hôtel)
 Urashima Haruka (gérante du café)
 Otohime Mutsumi (employée du café)
 Konno Mitsune (gérante du café)

Pensionnaires 

Dans l'ordre d'arrivée :
 Konno Mitsune
 Narusegawa Naru
 Sū Kaora
 Aoyama Motoko
 Maehara Shinobu
 McDougall Sarah
 Maeda Ema

Notes 

Love Hina
Hôtel, café ou restaurant de fiction
Lieu de fiction dans la bande dessinée
Lieu fictif en Asie